Freischbach kann stehen für:

 Freischbach (Adelsfamilie), auch Freispach
 Freischbach, ältere Namensform für Freisbach, Ortsgemeinde im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Freischbach (Wellbach), rechter Zufluss des Wellbachs bei Rinnthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Freisbach